Gołębie – ptaki

3 miejscowości w Polsce: 
 Gołębie – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów 
 Gołębie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Gołębie – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne

Zobacz też: 
 Gołąb
 Gołębie-Leśniewo